(1929-1975), écrivain italien,
  (1443-1514), religieuse italienne,
 Giuseppe Montaldi (1730-1816), philologue et hébraïsant italien,
 Valeria Montaldi (1949-), écrivain et journaliste italienne.
 
Patronyme italien